Die Abkürzung FPX bedeutet:

 Kodak FlashPix, die Dateiendung für ein proprietäres Dateiformat von Kodak;
 FPX-CMOS, eine filmlose Digitalkassette;
 Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaumstoff;
 Microsoft FrontPage Express, ein kostenloser HTML-Editor von Microsoft;
 Federação Portuguesa de Xadrez, der portugiesische Schachverband.

FPX